La stagione 2007-2008 della Challenge League è stata contraddistinta da un lungo dominio del Bellinzona ma, alla fine, è stato il  a spuntarla. La squadra del Principato viene dunque promossa direttamente in Super League, mentre il Bellinzona è costretto a disputare uno spareggio con il San Gallo - poi vinto - ritornando così in Super League dopo 18 anni.

Nella stessa stagione i granata conquistano la partecipazione alle eliminatorie della successiva Coppa UEFA, avendo disputato la finale di Coppa Svizzera persa contro il .

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Super League 2008-2009.
      Retrocesso in Prima Lega 2008-2009.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off Super League/Challenge League

Verdetti 
  promosso in Super League 2008-2009.  promosso dopo i play-off.
  , finalista di Coppa Svizzera 2007-2008, qualificato al primo turno eliminatorio della Coppa UEFA 2008-2009
 , ,  e  retrocessi in Prima Lega 2008-2009.

Statistiche

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2008 2